Пути́ловская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Путиловская улица — улица в городе Барнауле.
 Путиловская улица — улица в городе Воронеже.
 Путиловская улица — улица в Красноярске.
 Путиловская улица — улица в городе Самаре.

Украина 
 Путиловская улица — улица в Днепре.
 Путиловская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Путиловская набережная
 Краснопутиловская улица
 Путиловская (станция метро)